

Села:
 Семидуби — Кіровоградська область, Голованівський район
 Семидуби — Рівненська область, Дубенський район